Die spanische Provinz Ávila hat 248 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Avila
!Avila
!Gemeinden